Жиль Бурдо́ (; , ) — французский режиссёр, сценарист, продюсер. Известен прежде всего своими кинофильмами на злободневный темы, которые контрастируют с эстетикой изображения в кадре.

Один из основателей продюсерской компании Persona Films, создавшей большую часть его ранних работ. Многие фильмы Бурдо созданы совместно с кинооператорами Мишелем Спинозой и Марком Ли Пинбином и музыкантом Александром Деспла.

Творческая карьера 

Творческая карьера Бурдо как режиссёра началась с трёх короткометражек: Рождественский подарок, Вечный идол и Окончание сезона. Главную роль в каждом из этих фильмов исполнила актриса Брижитт Катийон.

На Каннском кинофестивале 1998 года был представлен первый полнометражный фильм Бурдо Пропавшие — политический триллер и любовный треугольник в среде художников-сюрреалистов в Париже 1938 года.

Второй благоприятно принятый критикой фильм Переживания (2003) снят по роману Рут Ренделл Солнце для мёртвых глаз (в другом переводе — Пейзаж для усталого взгляда). В главных ролях снялись Грегуар Колен и Жюли Ордон.

В 2008 году вышел первый англоязычный фильм Заложник смерти, снятый по бестселлеру французского писателя Гийома Мюссо После… с Джоном Малковичем и Роменом Дюри.

В 2012 году на экраны вышел фильм Ренуар, участвовавший в том же году в программе Особый взгляд Каннского кинофестиваля. В фильме рассказывается о забытой истории Андре Мадлен, также известной как Катрин Гесслинг — последней модели художника-импрессиониста Огюста Ренуара, актрисы и первой жены его сына — кинорежиссёра Жана Ренуара. Действие фильма разворачивается на юге Франции во время Первой мировой войны. Главные роли в фильме исполнили Мишель Буке, Криста Тере и Венсан Роттье. В 2014 году Ренуар был номинирован на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Фильмография

Как режиссёр 
 Рождественский подарок () (1987)
 Вечный идол () (1989)
 Окончание сезона () (1993)
 Пропавшие () (1998)
 Переживания () (2003)
 Заложник смерти (2008)
 Ренуар. Последняя любовь () (2012)
 Виды под угрозой исчезновения () (2017)

Как автор сценария 
 Рождественский подарок () (1987)
 Открытая улица () (1987)
 Вечный идол () (1989)
 Девушка и смерть () (1989)
 Окончание сезона () (1993)
 Забери меня () (1995)
 Пропавшие () (1998)
 Переживания () (2003)
 Заложник смерти (2008)
 Ренуар. Последняя любовь (2012)

Как продюсер 
 Рождественский подарок () (1987)
 Вечный идол () (1989)
 Окончание сезона () (1993)
 Забери меня () (1995)
 Пропавшие () (1998)
 Мирек не уехал () (1995)
 Брат () (1998)

Награды 
 Пропавшие: Золотое солнце на Каннском кинофестивале 1998 / Приз Грегуару Колену как лучшему молодому европейскому актёру 1998 / Официальный отбор в Пятнадцать режиссёрских работ в Каннах / Участник показов на кинофестивалях в Монреале, Женеве, Флоренции, Блуа, Пессаке, Бельфоре, Дижоне, Дублине, Гётеборге, Тайбэе и Бостоне в 1998
 Окончание сезона: Гран-При кинофестиваля в Вийорбане 1992 / Гран-При и Приз зрительских симпатий на кинофестивале в Бельфоре 1992 / Приз Procirep 1992 / Приз качества CNC 1992
 Вечный идол: Гран-при кинофестиваля в Динь-ле-Бене 1991 / Приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Лилле 1991 / Приз качества CNC 1990
 Рождественский подарок: Приз фестиваля в Ла-Валетте 1986

Примечания

Ссылки 
 https://www.nytimes.com/2013/02/28/movies/inside-the-rendez-vous-with-french-cinema-series.html?pagewanted=all
 http://www.theupcoming.co.uk/2013/03/04/film-review-renoir/
 http://www.hollywoodreporter.com/review/renoir-film-review-331147
 http://www.imdb.com/name/nm0099841 Gilles Bourdos on Internet Movie Database
 http://www.imdb.com/title/tt0940580/ Afterwards on Internet movie Database
 http://www.festival-cannes.fr/en/archives/artist/id/22092.html Cannes Film Festival

Кинорежиссёры Франции